Мария Клементина Австрийска (; * 1 март 1798, Виена, Хабсбургска монархия; † 3 септември 1881, дворец Шантили, Франция) от фамилията Хабсбург-Лотаринги, е ерцхерцогиня на Австрия и чрез женитба принцеса на Бурбон-Сицилия и княгиня на Салерно.

Живот 
Тя е петата дъщеря на император Франц II (1768 – 1835) и втората му съпруга принцеса Мария-Тереза Бурбон-Неаполитанска (1772 – 1807), дъщеря на крал Фердинанд I на двете Сицилии и съпругата му ерцхерцогиня Мария-Каролина Австрийска. По баща е внучка на император Леополд II и инфантата Мария-Лудовика Бурбон-Испанска. Нейната сестра Мария-Луиза е омъжена от 1810 г. за Наполеон I.

Мария Клементина се омъжва чрез княз Клеменс фон Метерних в дворец Шьонбрун във Виена на 28 юли 1816 г. за чичо си принц Леополд Бурбон-Неаполитански (1790 – 1851), принц на Салерно, шестият син на крал Фердинанд I на двете Сицилии от фамилията Бурбони и съпругата му ерцхерцогиня Мария-Каролина Австрийска. Леополд изневерява на Мария Клементина. Те имат четири деца, от които само една дъщеря пораства:
 Мария Каролина (1822 – 1869) ∞ 1844 втория братовчед принц Анри Орлеански, херцог Омалски (1822 – 1897), шестият син на френския крал Луи-Филип.

След смъртта на нейния съпруг през 1851 г. тя е приета в двореца на нейния зет във Франция, където остава и след смъртта на дъщеря ѝ Мария Каролина († 1869).

Принцеса Мария Клементина умира на 3 септември 1881 г. в дворец Шантили след боледуване от пневмония и е погребана в гробната капела на фамилията Орлеан, в манастир Санта-Кяра в Дрьо.

Източници 

 Constantin von Wurzbach: Habsburg, Maria Clementine Franzisca Josepha. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 7. Verlag L. C. Zamarski, Wien 1861, S. 43 (Digitalisat).
 Hellmut Andics: Die Frauen der Habsburger Wilhelm Heyne Verlag GmbH München (1997) ISBN 3-453-07034-8
 Thea Leitner: Habsburgs verkaufte Töchter, Piper Verlag (1997) ISBN 3-492-21827-X
 Richard Reifenscheid: Die Habsburger, Weltbild, ISBN 3-85001-484-3

Външни препратки 
 Maria Clementina, Erzherzogin von Österreich, geneall.net
 Профил на Genealogics 
 Профил на Thepeerage.com 

Принц (Салерно)
Хабсбург-Лотаринги
Бурбони
Виенчани
Жени
Починали от пневмония